Gauche verte, ou GroenLinks, un parti politique néerlandais.
 Gauche verte, ou Zöld Baloldal Párt,, un parti politique hongrois.
 Parti de la gauche verte, un parti politique marocain.
 Alliance de la Gauche verte nordique, ou Nordic Green Left Alliance, alliance de partis politiques écologistes de gauche scandinaves.
 Mouvement des verts et de gauche, ou Vinstrihreyfingin - grænt framboð, parti politique islandais appartenant à la NGLA